Borne milliaire de Caseneuve, une borne milliaire dans la commune de Lançon-Provence(France)
 Caseneuve, une commune française du département de Vaucluse
Chateau de Caseneuve
 Anne Caseneuve (1964-2015), navigatrice français
  (1747-1806), politicien pendant la Révolution française